Вокзал Шампань — Арденны () — один из трёх железнодорожных вокзалов Реймса. Расположен в 5 километрах от города, в коммуне Безанн. Обслуживает региональное сообщение (линии TER) и межрегиональное (поезда TGV).

История 
Строительство вокзала началось в 2006 году (первый камень был заложен 1 февраля). 10 июня 2007 года была введена в эксплуатацию , обеспечивающая курсирование высокоскоростных поездов TGV. Вокзал Шампань — Арденны стал одним из трёх новых вокзалов, построенных специально для реализации этого проекта. На его строительство был выделен бюджет 10 млн евро.

Архитектура и дизайн территории 

Здание вокзала построено по проекту архитектора Пьера-Мишеля Дегранжа (). Его площадь — 700 м². Основные материалы, использовавшиеся для строительства, — сталь и стекло. Для облицовки также использовался местный известняк той же разновидности, из которой построен знаменитый Реймсский собор. К железнодорожным путям ведёт крытый переход.

С 2011 года на привокзальной эспланаде расположены девять скульптур реймсского скульптора . Созданные из стволов арденнских дубов, они напоминают высокие человеческие фигуры. Ещё шесть подобных скульптур ранее были установлены на Сталинградской площади недалеко от исторического центра города.

Расположение 
Вокзал находится в 5 километрах от Реймса и в 7 километрах от городского центра, в коммуне . Это конечная остановка трамвая линии B; сюда также ходят автобусы № 12 и 13. Перед вокзалом расположена площадь Альфреда Нобеля.

Движение поездов 

Станция принадлежит национальному оператору SNCF. Вокзал имеет 6 путей, из которых два предназначены для безостановочного прохода поездов TGV и не имеют платформ, два — для остановки TGV и ещё два — для поездов TER. Поезда TER циркулируют внутри региона, а также связывают вокзал Шампань — Арденны с Центральным вокзалом Реймса.

Поезда TGV ходят в направлении регионов Эльзас, Нор-Па-де-Кале, Бретань, Земли Луары, Центр, Пуату-Шарант и Аквитания. Кроме того, они позволяют добраться из Реймса в парижский аэропорт Шарль де Голль.

Среднегодовой пассажиропоток составляет около 700—800 тыс. человек.

Примечания

Ссылки 
 
 
 
 

Железнодорожные станции, открытые в 2007 году
Появились в 2007 году во Франции
Железнодорожные вокзалы Франции
Транспортные здания и сооружения Реймса
Шампань — Арденны